A 2006–2007-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának kilencvenhatodik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Red Bull Salzburg csapata nyerte.

Részt vevő csapatok
 FC Superfund
 SK Rapid Wien 
 Grazer AK
 SK Sturm Graz
 FK Austria Wien 
 Red Bull Salzburg
 SV Mattersburg
 SV Ried
 SC Rheindorf Altach - (Feljutott)
 Wacker Tirol

A bajnokság végeredménye

1 13 pont levonva
2 28 pont levonva

 A Red Bull Salzburg a 2006-2007-es szezon bajnoka.
 A Grazer AK pénzügyi gondok miatt a harmadosztályban folytatta (Regionalliga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1

Osztrák labdarúgó-bajnokságok